Arrhenechthites är ett släkte av korgblommiga växter. Arrhenechthites ingår i familjen korgblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Korgblommiga växter
Arrhenechthites